Ду́ся:
 Дуся — уменьшительная форма женских имён Евдокия,  и .
 Дуся — озеро в Литве.
 «Дуся» — жаргонное прозвище электровоза ДС3.
 «ДУСя» — жаргонное название Государственного управления делами (, ) Украины.